Kopula v češtině může být: 
 spona (sloveso), slovesná spona
 páření, kopulace
 buňka vzniklá spojením dvou gamet prvoků třídy hromadinek
 kosterní spojka

Víz též
 Kopule